Emberá peut désigner :
Les Indiens Emberá, un peuple indigène d'Amérique  ;
L'emberá, langue de ces derniers (emberá catío, emberá chamí, emberá darién, emberá tadó, epena saija);
La comarque Emberá-Wounaan, région du Panamá.